Hagendorn ist der Name folgender Orte:
 Hagendorn ZG, Dorf in der politischen Gemeinde Cham, Kanton Zug, Schweiz
 Hagendorn, Flurbezeichnung in der politischen Gemeinde Ettingen, Kanton Basel-Landschaft, Schweiz
 Hagendorn, ehemalige Gemeinde, heute Siedlung bei der Ortschaft Ailingen, Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland

Hagedorn ist der Familienname folgender Personen:
 Ehrenfried Hagendorn (1640–1692), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Hagedorn
 Hagdorn